Koolmees ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Koolmees (* 1959), niederländischer Komponist
 Wouter Koolmees (* 1977), niederländischer Politiker